Inname van Rotterdam (1418). De stad is de spil van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Inname van Rotterdam (1488). Nasleep van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Blokkade van Rotterdam. Maximiliaan van Oostenrijk en Jan III van Egmont laten de stad op 9 februari 1489 omsingelen, maar het beleg mislukt.
Bestorming van Rotterdam (1572) tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Oproer van Rotterdam (1783-1784). Strijd tussen de Oranjegezinden en Patriotten.